PJG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Panjgur Airport, Panjgur, Pakistan